Chillicothe ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Chillicothe (Illinois)
 Chillicothe (Iowa)
 Chillicothe (Missouri)
 Chillicothe (Ohio)
 Chillicothe (Texas)

im NRHP gelistete Objekte:
 Chillicothe Business District, in Chillicothe, Ohio, ID-Nr. 79001931
 Chillicothe Commercial Historic District, in Chillicothe, Missouri, ID-Nr. 02001176
 Chillicothe Industrial Home for Girls, in Chillicothe\, Missouri, ID-Nr. 10000182
 Chillicothe Water And Power Company Pumping Station, in Chillicothe, Ohio, ID-Nr. 79001932
 Chillicothe's Old Residential District, in Chillicothe, Ohio, ID-Nr. 73001523

Weiteres
 (3177) Chillicothe, Asteroid des mittleren Hauptgürtels